

Localidades

Atoka (Oklahoma)
Atoka (Tennessee)
Condado de Atoka

Desambiguações de topônimos